"Posavska grupna nogometna liga" ("Posavska nogometna liga") je bila jedna od četiri grupne lige "Međuopćinskog nogometnog saveza Brčko" i liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.  
Sudjlovalo je 16 klubova, a prvak je bio klub "Radnik" iz Hrvatske Tišine.

Ljestvica  

 Hrvatska Tišina - mjesna zajednica naselja Tišina

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Međuopćinska liga Brčko 1983./84. 
 Posavsko-podmajevička grupna liga 1983./84.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 85 godina plavih s Jelasa, Domaljevac, 2013.,  
  

Posavska
1983-84 
1983-84 Posavska